«Бе́лый при́зрак» () — кинофильм. Этот фильм считают в некотором роде неофициальным продолжением Киллеров Сакуры. В фильме фигурируют ниндзя, оружейный плутоний, пьяные вечеринки и проститутки. В фильме присутствует мистика и боевые искусства.

Сюжет 
После предотвращения продажи оружейного плутония международным террористам, эксперт в области боевых искусств вынужден начать борьбу за жизнь любимой женщины. Ему противостоит древний воин, явившийся в современное американское общество.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Сюжет фильма
 White Phantom на IMDb

Фильмы-боевики США